Le psaume 74 peut désigner :
 le psaume 74 (73) : psaume 74 selon la numérotation hébraïque, psaume 73 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 75 (74) : psaume 75 selon la numérotation hébraïque, psaume 74 selon la numérotation grecque.